Les capitosauriens (Capitosauria) forment un clade éteint de grands amphibiens temnospondyles avec des vertèbres stéréospondyles simplifiées.

Principalement vivant comme piscivores dans les lacs et rivières, les Capitosauria et son taxon jumeau  étaient les seuls labyrinthodontes importants qui existaient pendant le Mésozoïque dans des niches écologiques largement semblables à ceux des crocodiliens modernes, et certains ont grandi à de très grandes tailles. À 6 mètres de long, le Mastodonsaurus giganteus du Trias moyen n'est pas seulement considéré comme le plus grand capitosaure, mais peut-être aussi le plus grand amphibien à avoir vécu. Les restes connus les plus récent de groupe datent du Rhétien d'Allemagne et sont référés à Cyclotosaurus.

Capitosauria fut d'abord nommé par  et  (2000) et décrit par Yates et Warren (2000), qui lui assignèrent Lydekkerina et . Il a été décrit par Damiani (2001) sous le nom Mastodonsauroidea. Dans leur analyse phylogénétique des temnospondyles, Ruta  (2007) ont placé Lydekkerina et ses parents dans le clade Rhytidostea, tout en plaçant seulement des taxons Mastodonsauroidea à l'intérieur des Capitosauria.

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme de Fortuny  (2011) montrant les relations phylogénétiques des capitosauriens :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli

Liens externes 

Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 2000